Villa Bellevue steht für:

 Villa Bellevue (Mont-Saint-Michel), denkmalgeschützte Villa in der Gemeinde Le Mont-Saint-Michel, Département Manche, Frankreich
 Villa Bellevue (Trier), ehemalige Villa in Trier, Rheinland-Pfalz